Конецполь-Магдаш () — остановочный пункт в городе Конецполь, в Силезском воеводстве Польши. Имеет 2 платформы и 2 пути.

Остановочный пункт на линии Кельце — Фосовске, построен в 1989 году.

Ссылки 
 Информация в базе atlaskolejowy.pl 
 Информация в базе bazakolejowa.pl 

Остановочные пункты в Силезском воеводстве
Транспорт в Конецполе